Ernst Thoma ist der Name folgender Personen:

* Ernst Thoma (Manager) (* 1934), deutscher Manager
 Ernst Thoma (Komponist, 1953) (1953–2020), Schweizer Komponist, Experimentalmusiker und Sounddesigner
 Ernst Thoma (Komponist, 1955) (* 1955), italienischer Lehrer, Chorleiter, Komponist und Theaterautor